McAvoy ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie McAvoy (* 1997), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Doug McAvoy (1918–1988), schottischer Fußballspieler
 Gerry McAvoy (* 1951), irischer Musiker
 James McAvoy (* 1979), britischer Theater- und Filmschauspieler
 May McAvoy (1899–1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas McAvoy, Baron McAvoy (* 1943), britischer Politiker

McAvoy bezeichnet den Ort:
 McAvoy (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 MacAvoy